Ahedo puede hacer referencia a:
 Ahedo de Butrón, localidad del municipio de Los Altos, provincia de Burgos;
 Ahedo de Bureba, localidad del municipio de Galbarros, provincia de Burgos;
 Ahedo de Linares, localidad del municipio de Merindad de Sotoscueva, provincia de Burgos;
 Ahedo de las Pueblas, localidad del municipio de Merindad de Valdeporres, provincia de Burgos;
 La Revilla y Ahedo, municipio de la provincia de Burgos;
 Ahedo (La Revilla y Ahedo), localidad del municipio de La Revilla y Ahedo, provincia de Burgos;
 Ahedo (Valle de Mena), localidad del municipio de Valle de Mena, provincia de Burgos;
 Ahedo (Cantabria), localidad del municipio de Ampuero, Cantabria;
 Ahedo (Vizcaya), localidad del municipio del Valle de Carranza, Vizcaya;